Монте Ларго, Ла Лагуна има више значења:

 Монте Ларго, Ла Лагуна (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Монте Ларго, Ла Лагуна (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику